Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 16 по 22 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Эрнест Гулбис
 Парный турнир —  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен

Общая информация 
Одиночный турнир собрал 6 представителей Топ-20. Первым сеяным стал Милош Раонич (№ 6 в мире на тот момент), а второй Станислас Вавринка (№ 9). Оба фаворита неожиданно уступили в первом своем матче на турнире на стадии второго раунда. Канадский теннисист проиграл Симоне Болелли, а швейцарец Бенуа Перу. Прошлогодний чемпион Эрнест Гулбис защищал свой титул в качестве третьего номера посева, но также во втором раунде проиграл французу Жереми Шарди. В их отсутствие титул в финале в пятый раз в истории местных соревнований разыграли французские теннисисты. Пятый сеянный Жиль Симон и седьмой Гаэль Монфис. В итоге победу на турнире одержал Жиль Симон, который во второй раз побеждает на этом турнире (до этого в 2007 году). В основном турнире принял участие один представитель России: Андрей Кузнецов, который во втором раунде проиграл Монфису.

В парном турнире победу одержали Марин Драганя и Хенри Континен. Прошлогодние чемпионы Жюльен Беннето и Роже-Васслен не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-4, 1-6, 7-6(4).
 Симон выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис сыграл свой 1-й одиночный финал и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ж. Симон
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П.-Ю. Эрбер
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=0r
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Б. Чорич
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Истомин
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Д. Гес
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ж. Шарди
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Л. Росол
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С. Стаховский
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Я.-Л. Штруфф
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Н. Маю
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=61

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П.-А. Матьё
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Б. Пер
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Ж. Симон
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Б. Чорич
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ж. Шарди
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Э. Гулбис 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= С. Стаховский
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Я.-Л. Штруфф
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Б. Пер
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С. Вавринка 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Ж. Симон
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ж. Шарди
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= С. Стаховский
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С. Вавринка 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Ж. Симон
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= С. Стаховский
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Марин Драганя /  Хенри Континен''' обыграли  Джонатана Маррея /  Колина Флеминга со счётом 6-4, 3-6, [10-8].
 Драганя выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Континен выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Февраль 2015 года
2015